Die 49. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1945/46 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Nationalliga B 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

1946
Fußballsaison 1945/46